Souvenir (aandenken), een voorwerp dat een herinnering oproept
Souvenir (Banner Pilot), een album van Banner Pilot
Souvenir (Bridge), een compositie van Frank Bridge
Souvenir (Het Goede Doel), een album van Het Goede Doel
Souvenir (Lindberg), een muzikale compositie
Souvenir (1994), een Spaanse film geregisseerd door Rosa Vergés 
Souvenir (2016), een film geregisseerd door Bavo Defurne

Zie ook
Souvenirs